Список сезонов Портленд Трэйл Блэйзерс в Национальной баскетбольной ассоциации. За 41 сезон своего существования (до 2011 года), Блэйзерс вышли в плей-офф НБА 29 раз. Включая в себя серию из 21 последовательных попаданий в плей-офф с 1983 по 2003 год. Команда выиграла один титул НБА в 1977 году и дважды выходила в финал, в 1990 и 1992 годах. Наилучший показатель побед-поражений команды был 63-19, в 1991 году, худший результат был 18-64, во втором сезоне команды.

 † Сезон сокращен из-за локаута (50 игр)
 †† Сезон сокращен из-за локаута (66 игр)

Статистика откорректированная по состоянию на конец сезона .

Ссылки 
 Portland Trail Blazers Franchise History at Basketball Reference

Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс